A Superior (több nyelvben is használatos latin eredetű szó, jelentése „felsőbb, magasabb, felettes”) a következőket jelentheti:

Települések
Superior, település az Amerikai Egyesült Államokban, Arizona államban, Pinal megyében
Superior, település az Amerikai Egyesült Államokban, Colorado államban, Boulder megyében
Superior, település az Amerikai Egyesült Államokban, Indiana államban, Parke megyében
Superior, település az Amerikai Egyesült Államokban, Iowa államban, Dickinson megyében
Superior, település az Amerikai Egyesült Államokban, Montana államban, Mineral megyében
Superior, település az Amerikai Egyesült Államokban, Nebraska államban, Nuckolls megyében
Superior, település az Amerikai Egyesült Államokban, Wisconsin államban, Douglas megyében
Superior, település az Amerikai Egyesült Államokban, Wyoming államban, Sweetwater megyében

Egyéb
Superior, mexikói sör
Superior, a Gangan Comics mangája